

Geografia 
 Vo'  – comune della provincia di Padova (Italia)
 Vo – frazione del comune di Brendola, in provincia di Vicenza (Italia)
 Vò  – torrente della provincia di Bergamo (Italia)
 Vo  – città del Togo
 Prefettura di Vo

Sigle 
 Value Object
 Versione originale
 Virtual organization  – organizzazione virtuale nel grid computing
 Vorderösterreich  – Austria Anteriore

Codici 
 vo – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua volapük
 VO – designazione degli squadroni della US Navy per Spotting Squadron e Observation Squadron

Altro 
 VO – targa automobilistica di Voitsberg (Austria)